Aceasta este o listă de actori greci:
Jacques Damala – (Aριστεíδης Δαμαλάς) (1855–1889)
Cybele  – (Κυβέλη) (1887–1978)
Katina Paxinou – (Κατίνα Παξινού) (1900–1973)
Manos Katrakis – (Μάνος Κατράκης) (1908–1984)
Lavrentis Dianellos – (Λαυρέντης Διανέλλος) (1911–1978)
Dionysis Papagiannopoulos – (Διονύσης Παπαγιαννόπουλος) (1912–1984)
Lambros Konstantaras – (Λάμπρος Κωσταντάρας) (1913–1985)
Melina Mercouri – (Μελίνα Μερκούρη) (1920–1994)
Telly Savalas  – (Τέλης Σαβάλας) (1922–1994)
Rena Vlahopoulou – (Ρένα Βλαχοπούλου) (1923–2004)
Nikos Rizos – (Νίκος Ρίζος) (1924–1999)
Voula Zouboulaki – (Βούλα Ζουμπουλάκη) (1924-)
Thanassis Veggos – (Θανάσσης Βέγγος) (1927-)
Alekos Alexandrakis – (Αλέκος Αλεξανδράκης) (1928–2005)
Tzeni Karezi – (Τζένη Καρέζη) (1932–1992)
John Aniston – (Ιωάννης Αναστασάκης) (1933-)
Rika Diallina – (Ρίκα Διαλυνά) (1934-)
Thanos Leivaditis – (Θάνος Λειβαδίτης) (1934–2005)
Dimitris Papamichael – (Δημήτρης Παπαμιχαήλ) (1934–2004)
Aliki Vougiouklaki – (Αλίκη Βουγιουκλάκη) (1934–1996)
Nikos Xanthopoulos – (Νίκος Ξανθόπουλος) (1934-)
Vangelis Kazan – (Βαγγέλης Καζάν) (1936–2008)
Zoe Laskari – (Ζωή Λάσκαρη) (1943-)
Elena Nathanael – (Έλενα Ναθαναήλ) (1947–2008)
Panos Mihalopoulos – (Πάνος Μιχαλόπουλος) (1949-)
Georges Corraface – (Γιώργος Χωραφάς) (1952-)
Yannis Bezos – (Γιάννης Μπέζος (1956-)
Elias Koteas – (Ηλίας Κοτέας) (1961-)
Costas Mandylor – (Κώστας Θεοδοσόπουλος) (1965-)
Louis Mandylor – (Λούης Θεοδοσόπουλος) (1966-)
Smaragda Karydi – (Σμαράγδα Καρύδη) (1969-)
Memos Mpegnis – (Mέμος Μπεγνής) (1974-)
Zeta Makrypoulia – (Ζέτα Μακρυπούλια) (1978-)
Clio-Danae Othoneou – (Κλειώ-Δανάη Οθωναίου) (1979-)
Kora Karvouni – (Κόρα Καρβούνη) (1980-)
George Charalambous – (Γιώργος Χαραλάμπους) (1987-)
Angelos Grammenos – (Άγγελος Γραμμένος)
Yorgo Voyagis (1945-)

Listă de actori greci
greci